Termenul „Kaiserstuhl” se poate referi la:

Kaiserstuhl (Baden) o grupă de munți mici din categoria Mittelgebirge, Germania
Kaiserstuhl AG un orășel din cantonul Aargau, Elveția
Kaiserstuhl OW o localitate din cantonul Obwalden, Elveția